Richard Hamilton puede referirse a:

 Richard Hamilton (1922–2011), pintor y dibujante del arte pop británico; 
 Richard Clay Hamilton (n/d), baloncestista estadounidense; o
 Richard Hamilton (profesor), profesor de matemáticas en la Universidad de Columbia.